Сентертаун има више значења:
 Сентертаун (Кентаки)
 Сентертаун (Мисури)
 Сентертаун (Тенеси)